Coda, en música, teatro y cine, puede referirse a:
 La coda, un signo musical y también una sección musical que lleva un movimiento o pieza a su fin.

 Coda, una banda de Australia.
 Coda, una banda de rock de Brasil.
 Coda, una banda de rock de Gran Bretaña.
 Coda, una banda de rock de México.
 «Coda», una canción de Silvio Rodríguez.
 Coda, un álbum que el grupo de rock Led Zeppelin publicó en 1982.
 Coda, una obra de teatro de Ximo Cerdà.
 CODA, una película estadounidense de 2021.

Además, puede hacer referencia a:
 La coda; en lingüística, la consonante final de una sílaba.
 Coda, un sistema de archivos experimental de la Universidad Carnegie Mellon.
 Coda, un software para OSX.
 Coda, el octavo episodio de la quinta temporada y final de la primera mitad de la misma en la serie de televisión The Walking dead.
 CODA, una empresa británica de software financiero.
 CODA, un sistema de juego de rol.

Enlaces externos